Straka steht für:

 Straka, deutscher Name von Straky (Zabrušany), Ortsteil von Zabrušany, Tschechien
 Straka von Nedabylic, böhmisches Grafengeschlecht

Straka ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Straka (* 1954), deutsche Kunsthistorikerin, Kuratorin und Hochschulpräsidentin
 František Straka (* 1958), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Georges Straka (1910–1993), tschechisch-französischer Romanist
 Gerald A. Straka (* 1944), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Herbert Straka (1920–2009), deutscher Botaniker
 Jiří Straka (* 1967), tschechischer Künstler

 Kerstin Straka (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Manfred Straka (1911–1990), österreichischer Historiker 
 Martin Straka (* 1972), tschechischer Eishockeyspieler
 Přemysl Straka (1926–2003), tschechischer Maler

Siehe auch: